Det allmänna myndighetsregistret är ett register över myndigheter hos svenska staten. Det administreras av Statistiska Centralbyrån.

Externa länkar 
 Webbplats

Svenska register